Llangorse Lake – lago del Galles
 Llangorse Lake – lago della Columbia Britannica (Canada)